Атин Фируддин оглы Абдуллаев (; ) — азербайджанский футболист, амплуа — защитник.

Биография 
Футболом начал заниматься в 11-летнем возрасте, в детской футбольной школе города Гянджи, под руководством тренера Константина Максимовича Обраменко. В 2007—2009 годах проходил военную службу в рядах вооружённых сил Азербайджана.

Клубная карьера 
Атин Абдуллаев является воспитанником гянджинской школы футбола. В разные годы защищал цвета двух гянджинских клубов — «Кяпаз» и «Тарагги». В составе гянджинского «Кяпаза» в 2012 году выступал в Премьер-Лиге Азербайджана. Провёл в основном составе клуба 4 игры.

Примечания

Источники 
 Növbəti fasiləyə növbəti sürprizlərlə

Футболисты Азербайджана
Игроки ФК «Тарагги»
Игроки ФК «Кяпаз»